Lentz – nazwisko.

Znani Lentzowie:
 Irene Lentz (1900-63) – amerykańska kostiumograf
 Stanisław Lentz (1861-1920) – polski malarz, portrecista, ilustrator

Zobacz też 
 Lenz, Lenc